В США насчитывается 3 округа с названием Ва́лли ():
 Валли — административно-территориальный округ в штате Айдахо, США.
 Валли — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.
 Валли — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.